Stazione di Kushiro può riferirsi a due diverse stazioni in Giappone:
, sulla ferrovia principale Nemuro, situata a Kushiro, nell'Hokkaidō;
, sulla ferrovia Sanin principale, situata a Hamada, nella  prefettura di Shimane.